Дубонт:

 Дубонт — річка у Канаді
 Дубонт — озеро у Канаді